Aepinus ist der Familienname folgender Personen:

 Angelius Johann Daniel Aepinus (1718–1784), deutscher Philosoph

 Friedrich Aepinus († 1608), deutscher Jurist, Politiker und Staatsmann
 Johannes Aepinus (1499–1553), Theologe, Pfarrer und Reformator
 Wilfried Aepinus (* 1960), deutscher Fußballspieler

Aepinus steht für:
 Aepinus (Mondkrater), benannt nach Franz Ulrich Theodor Aepinus 

Siehe auch:
 Apinus